Беллинцона () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Беллинцона.

Округ входит в кантон Тичино. Занимает площадь 226,33 км². Население 55 755 чел.

Районы и коммуны 
В состав округа входят 3 района (), которые делятся на 6 коммун.

2 апреля 2017 года коммуны Монте-Карассо, Гудо, Сементина, Гордуно, Ньоска, Преонцо, Молено, Джубьяско, Пьянеццо, Сант-Антонио, Каморино и коммуна Кларо, ранее входившая в округ Ривьера, были присоединены к коммуне Беллинцона.

Примечания 

Округа кантона Тичино